Георгий Богоявленский:
 Богоявленский, Георгий (в монашестве Геннадий; 2-я половина XV века—1531) — епископ Суздальский и Тарусский.
 Богоявленский, Георгий Андреевич (более известен под фамилией Руссо; 1901—1966) — советский гидростроитель.